Bitzan ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Bitzan (1892–1965), österreichischer Kunsthandwerker, Buchgestalter, Buchbinder und Amateurfotograf
 Ion Bitzan (1924–1997), rumänischer Maler
 Rudolf Bitzan (1872–1938), deutscher Architekt und Maler